Дороховский сельсовет

 Дороховский сельсовет — в Назаровском районе Красноярского края.
 Дороховский сельсовет — в Орехово-Зуевском районе Московской области (1960—1994)